As the Twig Is Bent – film del 1915 diretto da Wilbert Melville
 As the Twig Is Bent – documentario del 1944
 As the Twig Is Bent – documentario del 2011 diretto da Felice Leeds